Івашкевич Григорій Артемович (1917—1997) — український лікар, доктор медичних наук.
 Івашкевич Григорій Мефодійович (1919—1991) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Івашкевич Олександра Антонівна (1942) — український науковець, кандидат біологічних наук.
 Івашкевич Ярослав (1894—1980) — польський письменник, перекладач і громадський діяч.
 Вацлав Івашкевич (пол. Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański; нар.26 серпня 1871 — пом.25 листопада 1922) — російський та польський військовий діяч.
 Івашкевич Яків Іванович (* 1926) — український поет.

Примітки